Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 197-es jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 197-es busz (Budapest, 1977–1995)megszűnt
 197-es busz (Budapest)